British Grand Prix 2022 steht für:

 British Grand Prix 2022 (Formel 1), Formel-1-Rennen am 3. Juli in Silverstone
 British Grand Prix 2022 (Leichtathletik), Leichtathletik-Meeting am 21. Mai in Birmingham